Farrimond ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Farrimond (1893–1978), britischer Leichtathlet
 Bill Farrimond (1903–1979), englischer Kricketspieler
 Richard Farrimond (* 1947), britischer Ingenieur und Astronaut
 Syd Farrimond (* 1940), englischer Fußballspieler